Basketbalový turnaj na Letních olympijských hrách 2008 probíhal od 8. srpna do 24. srpna 2008. Turnaj se odehrál v hale Wukesong v Pekingu.

Soutěže 
Na hrách byly rozděleny 2 sady medailí v těchto soutěžích:
 Basketbal Muži
 Basketbal Ženy

Medailisté

Formát soutěží 
 Dvanáct týmu bylo rozděleno do dvou skupin po šesti.
 První čtyři družstva z každé skupiny postoupila do vyřazovací části.
 Družstva, která skončila na pátém místě ve skupině, obsadila 9.–10. místo na turnaji. Lépe se umístil tým s lepšími výsledky.
 Družstva, která skončila na šestém místě ve skupině, obsadila 11.–12. místo na turnaji. Lépe se umístil tým s lepšími výsledky.
 Dvojice pro čtvrtfinále byly určeny podle klíče: A1 — B4, A2 — B3, A3 — B2, A4 — B1.
 Týmy poražené ve čtvrtfinále obsadily společné dělené 5.–8. místo na turnaji.
 Vítězové semifinálových zápasů hráli o 1. místo, poražení o 3. místo.

Turnaj mužů

Základní část 
První čtyři družstva z každé skupiny postoupila do čtvrtfinále.

Skupina A

Skupina B

Vyřazovací část

Turnaj žen

Základní část

Skupina A

Skupina B

Vyřazovací část

Reference

Externí odkazy 
 

Basketbal na letních olympijských hrách
Sporty na Letních olympijských hrách 2008
Basketbal v roce 2008
Basketbal v Číně